Příjmení Moll  má více nositelů:

 Herman Moll (1654–1732), britský kartograf
 Kurt Moll (1938–2017), německý operní zpěvák
 Marg Moll (1884–1977), německá malířka, sochařka a spisovatelka
 Oskar Moll (1875–1947), německý malíř, manžel Marg
 Otto Moll (1915–1946), německý válečný zločinec
 Richard Moll (1943–2021), americký herec

Externí odkazy